Etjoia — вимерлий рід траверсодонтидних цинодонтів, що жили в середньому тріасі або пізньому тріасі на півдні Африки. Ця всеїдна тварина середнього розміру надає важливу інформацію про еволюцію зубів ранніх дивергентних гомфодонтів і траверсодонтів.

Відкриття 
Етджоя була виявлена у верхніх шарах формації Омінгонде в Намібії (датована ладінським до карнійським) американським палеонтологом Чарльзом Шаффом у 1996 році.

Опис 
Етджоя — гомфодонт середнього розміру, не строго травоїдний, представлений майже повним черепом і кількома шийними хребцями. За оцінками, довжина його тіла коливалася від 40 до 55 см і маса тіла 3,2 кг. Цей цинодонт головним чином відрізняється від інших гомфодонтів морфологією своїх гомфодонтових щічних зубів і великою кількістю секторних зубів.

Черепний матеріал Etjoia складається з майже повного черепа, лише без правої виличної кістки. Зубний ряд складається з чотирьох верхніх і трьох нижніх різців, одного верхнього і одного нижнього іклів, дев'яти верхніх і восьми-дев'яти нижніх іклів. Посткраніальний скелет представлений лише першими п'ятьма шийними хребцями.

Навколишнє середовище 
Середовище, в якому жив Etjoia характеризувалося звивистими потоками на напівзасушливій лесовій заплаві з неглибокими солоними озерами. У заплаві була коротка волога зима з сильними грозами, за якою слідувало довге, тепле та сухе літо, під час якого часто траплялися пилові бурі. Etjoia співіснувала з малими травоїдними дицинодонтами і верхівковим хижаком Cynognathus.

Класифікація 
Нижче наведено кладограму від Hendrickx et al. (2020):

Примітки 

Роди тварин
Фауна тріасового періоду
Вимерлі види, описані 2020